Појам Вацлав I Пшемисл може да се односи на:

 Вацлав I, војвода Бохемије, војвода Бохемије
 Вацлав I од Чешке, краљ Бохемије